Klacken kan bland annat syfta på:
 Klacken, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (50,2 ha)
 Gillersklack, skidanläggning i Ljusnarsbergs kommun, 
 Klacken, Klackberg, bergmansgård i Norbergs kommun,

Se även
Klack (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn